Лос Флорес има више значења:

 Лос Флорес, Балнеарио (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Флорес (Текамачалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Флорес (Тлакотепек де Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Флорес (Сикотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Флорес (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Флорес, Лос Хилес (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Флорес (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Флорес (Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Флорес (Тлалтенанго де Санчез Роман), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику